Кямран Байрам оглы Алиев (, ) — юрист, бывший заместитель генерального прокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджанской Республики, Вице-президент международной ассоциации прокуроров мира, Государственный Советник Юстиции 1-ого класса, член совета безопасности Азербайджана, генеральный прокурор Азербайджана (с 1 мая 2020 года).

Биография 
Кямран Алиев родился 18 ноября 1965 года в Балакенском районе Азербайджана, хотя он родом из села Эмир (Кедабекского района). 

В 1987 году с отличием окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. Затем получил назначение на должность следователя в Читинской транспортной прокуратуре. Позже также он работал старшим следователем в Транспортной прокуратуре Забайкалья.

В 1990-1993 годах продолжил образование в аспирантуре Научно-исследовательского института Генпрокуратуры СССР (затем Российской Федерации). В 1993 году получил степень кандидата юридических наук.

Затем получил перевод в органы прокуратуры Азербайджана.

С 2007 года возглавляет Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре. В 2014 году получил должность заместителя генерального прокурора.

1 мая 2020 Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Кямрана Байрам оглу Алиева Генеральным Прокурором АР.
Является государственным советником юстиции 1-ого ранга (Генерал-полковник). Также является вице-президентом Международной ассоциации прокуроров мира.

31 августа 2022 года состоялся визит Кямрана Алиева в Иран.

Личная жизнь 
Хорошо знает русский и английский языки. 

Женат, двое детей.

См.также 

 Гаралов, Закир Бекир оглы
 Генеральная прокуратура Азербайджана#Коллегия генеральной прокуратуры

Примечания 

Генеральные прокуроры Азербайджана
Прокуроры Азербайджанской ССР